Il singolare del torneo di tennis Mandeville Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dmitrij Tursunov che ha battuto in finale Jan Hernych 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Dmitrij Tursunov (Campione)
 Paul Goldstein (secondo turno)
 Petr Kralert (secondo turno)
 Zack Fleishman (primo turno)

 Jan Hernych (finale)
 Dudi Sela (primo turno)
 Louis Vosloo (quarti di finale)
 Emin Ağayev (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mandeville Challenger 2003